BMV peut faire référence à :
  ;
 Bolsa Mexicana de Valores, la bourse du Mexique.